Čami može značiti:
Čami (Malajsko-polinezijski narod), Malajsko-polinezijski narod u Kambodži, Vijetnamu i Tajlandu.
Čami (Albanci), albanska etnička skupina s Epira.